<< 68-я Церемонии вручения 70-я >>
69-я церемония вручения Прайм-тайм премии «Эмми» () — церемония вручения главной телевизионной премии США, присуждаемая лучшим телепрограммам года, вышедшим в прайм-тайм в период с 1 июня 2016 по 31 мая 2017 года. Вручение премий состоялось 17 сентября 2017 года в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе, а ведущим премии был Стивен Кольбер.

Список номинантов был озвучен 13 июля 2017 года актёрами Анной Кламски и Шемаром Муром.

Номинанты

Программы

Актёрские категории

Ведущие актёры

Актёры второго плана

Гостевые категории

Сценарии

Режиссура

Награждающие 
Награждающими выступили:

 Энтони Андерсон
 Иэн Армитидж
 Риз Ахмед
 Джейсон Бейтман
 Кэрол Бёрнетт
 Джессика Бил
 Алексис Бледел
 Рэйчел Блум
 Алек Болдуин
 Мэтт Бомер
 Б. Д. Вонг
 Шейлин Вудли
 Лора Дерн
 Эллисон Дженни
 Рашида Джонс
 Виола Дэвис
 Николь Кидман
 Джеймс Корден
 Зои Кравиц
 Норман Лир
 LL Cool J
 Сет Майерс
 Мелисса Маккарти
 Джеральд Макрейни
 Сет Макфарлейн
 Соникуа Мартин-Грин
 Татьяна Маслани
 Дебра Мессинг
 Лиа Мишель
 Джеффри Дин Морган
 Шемар Мур
 Кумэйл Нанджиани
 Кейтлин Олсон
 Джим Парсонс
 Долли Партон
 Джереми Пивен
 Сара Полсон
 Крэйг Робинсон
 Джина Родригес
 Трейси Эллис Росс
 Эмми Россум
 Аника Нони Роуз
 Исса Рэй
 Адам Скотт
 Сисели Тайсон
 Лили Томлин
 Риз Уизерспун
 Опра Уинфри
 Эди Фалко
 Марк Фойерстин
 Джейн Фонда
 Джермейн Фоулер
 Анна Фэрис
 Крис Хардвик
 Приянка Чопра
 Дэйв Шапелл
 Габриэль Юнион

Память 
Бродвейский актёр Кристофер Джексон исполнил песнь «As» Стиви Уандера во время показания деятелей телеиндустрии, которые умерли за прошедший год.

 Глен Кэмпбелл
 Джун Форей
 Эд Грин
 Майк Коннорс
 Жа Жа Габор
 Чак Баррис
 Крис Биард
 Брэд Грей
 Фрэнк Конигсберг
 Пауэрс Бут
 Джинни Ганн
 Адам Уэст
 Джон Хёрд
 Гари Гласберг
 Роджер Эйлс
 Агнес Никсон
 Роберт Осборн
 Джей Томас
 Нелсан Эллис
 Марк Шлегель
 Норман Брокау
 Дон Олмайер
 Роберт Вон
 Билл Пэкстон
 Роджер Мур
 Кэрри Фишер
 Дебби Рейнольдс
 Джон Хёрт
 Гвен Айфил
 Грант Тинкер
 Стэнли Каллис
 Сэнди Галлин
 Мигель Феррер
 Мартин Ландау
 Ричард Хэтч
 Алан Тик
 Флоренс Хендерсон
 Джерри Льюис
 Дон Риклс
 Мэри Тайлер Мур

Примечания 

2017
2017 год в Калифорнии
События 17 сентября
Сентябрь 2017 года
Телевизионные премии 2017 года